Petelei István (1852–1910) író
 Petelei István (1935–2015) újságíró